Населені пункти в Чехії:

 Гержмань (Чеське Будейовіце)
 Гержмань (Пісек)